Phylonome () steht in der griechischen Mythologie für:

 Phylonome (Gattin des Kyknos), Tochter des Tragasos, auch Philonome und Philonomia genannt
 Phylonome (Tochter des Nyktimos), Tochter des Nyktimos und der Nymphe Arkadia